Haina kan syfta på:

Geografi

Botswana 

 Haina Hill, kulle,

Tyskland 

 Haina, Thüringen, tidigare kommun, Thüringen, 
 Haina (Kloster), kommun, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 

Robotskapade Botswanaförgreningar